

Zmarli 
 Ajschylos, grecki dramaturg, twórca klasycznej tragedii (455 p.n.e.?)